Hino se poate referi la:

 Orașul Hino, o localitate în Japonia, în prefectura Shiga
 Municipiul Hino, o localitate în Japonia, în zona metropolitană Tokyo
 Orașul Hino, o localitate în Japonia, în prefectura Tottori
 Districtul Hino, o unitate teritorială în Japonia, în prefectura Tottori